Джоа́нна Кэтрин Го́инг (, род. 22 июля 1963, Вашингтон, США) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Вашингтоне, округ Колумбия в семье юриста и полицейского диспетчера. Отец имел ирландские корни, а мать — франко-канадские. Училась в американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. 

Свою карьеру в кино начала в середине восьмидесятых с ролей в дневных мыльных операх «В поисках завтрашнего дня» и «Другой мир». В 1991 году получила главную женскую роль в прайм-тайм сериале «Мрачные тени», недолго просуществовавшей перезагрузке одноимённого шоу 1960-х годов.

На большом экране дебютировала в 1994 году в историко-биографическом фильме «Уайетт Эрп», исполнив роль супруги главного героя, после появилась в картинах «Шантаж», «Лоскутное одеяло», «Выдуманная жизнь Эбботтов», «Фантомы», «Один дома 4», «Вердикт за деньги» и «Древо жизни». Также снялась в ряде телефильмов и нескольких недолго просуществовавших сериалах, также являлась гостем в таких шоу, как «Спин-Сити» и «Закон и порядок». В 2014—2017 годах она снималась в сериале «Королевство».

С 2004 года замужем за актёром Диланом Уолшем. 15 декабря 2010 года Уолш объявил, что подает на развод.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Роджерса (Род-Айленд)
Выпускники колледжа Эмерсон
Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактрисы США